Сергей Павлович Крюков (1 января 1939, Москва, СССР — 29 мая 2009, Москва, Россия) — советский и российский организатор разработки и производства авионики для летательных аппаратов, лауреат Ленинской и Государственной премий СССР, профессор, доктор технических наук.

Биография 
Родился 1 января 1939 года в Москве, в семье партийных работников. Русский. В 1964 году окончил Московский авиационный институт по специальности «Системы управления летательных аппаратов» и по распределению был направлен инженером на московское предприятие п/я 228 (ОКБ-923 — НИИ-923) Министерства авиационной промышленности СССР. В 1966 году НИИ-923 получил открытое наименование — Московский институт электромеханики и автоматики (МИЭА), в котором Крюков до конца своих дней трудился на различных должностях: в 1967—1975 гг.: старший инженер, старший научный сотрудник, начальник отдела, начальник отдела, в 1975—1989 гг.: заместитель директора, первый заместитель директора и директор института.

С 1989 года президент корпорации «Авиаприбор» созданной на базе МИЭА. В 1994 году корпорация «Авиаприбор» была акционированна и вошла в качестве головного института в состав одной из первых в российском авиаприборостроении вертикально-интегрированных структур — холдинговую компанию «Авиаприбор-холдинг» (четыре ОКБ и пять серийных заводов), возглавил её Крюков.

Под его руководством и при непосредственном участии были разработаны и приняты в серийную эксплуатацию навигационно-пилотажные комплексы для самолётов дальней и военно-транспортной авиации, системы автоматического управления для первого в мире сверхзвукового пассажирского самолёта Ту-144, магистральных самолётов Ту-154, Ту-204 и Ил-96, новейшие системы управления для самолётов нового поколения — Як-130, Ту-334 и Ан-148. Большой вклад внес в создание комплексов бортового оборудования для воздушно-космического самолёта «Буран». Исключительно велика заслуга Крюкова во внедрении новейших цифровых технологий в теорию и практику управления летательными аппаратами всех классов и назначений. Под его руководством проведен широкий круг теоретических исследований, результаты которых легли в основу создания перспективных комплексов бортового оборудования самолётов и вертолетов.

Крюков был членом Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка,  Международного союза авиапромышленности,  некоммерческого партнёрства «Клуб авиастроителей», а также  председателем и членом научных советов, комиссий и комитетов.

Награды и звания 
 Орден Трудового Красного Знамени (1990)
 Медали СССР и РФ
 Ленинская премия (1985).
 Государственная премия СССР (1979).
 Премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники

Библиография 
Крюков автор свыше 100 статей и 12 монографий, в том числе:

Монографии

Статьи

Патенты

Примечания

Литература

Ссылки 
 Руководители предприятий авиакосмической отрасли
 Памяти Сергея Павловича Крюкова

Выпускники Московского авиационного института
Члены КПСС
Авиастроители
Учёные СССР